Surmann ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Surmann (1912–1972), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Hartmut Surmann (* 1963), deutscher Elektrotechniker und Informatiker
 Karsten Surmann (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Mathias Surmann (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Volker Surmann (* 1972), deutscher Autor und Kabarettist

Siehe auch:
 Surman
 Suhrmann
 Suermann